Арванитохори може да се отнася за:
 Арванитохори, на турски Арнауткьой (вилает Истанбул) – гръцкото име на село в Източна Тракия;
 Долнослав – старо име на селото известно и като Долно Арбанаси;
 Горнослав – старо име на селото известно и като Горно Арбанаси;
 име засвидетелствано за Арбанаси през първата половина на XVII век;
 Арванитохория () – късносредновековното и османско име на Атика и някои части от Пелопонес заселени от арванити.

Арванитски селища